A Keletnémet labdarúgókupa vagy Keletnémet kupa (németül: FDGB-Pokal – Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Pokal) 1949 és 1991 között a legrangosabb labdarúgókupa volt az NDK-ban. A legsikeresebb klubok a Dynamo Dresden és az 1. FC Magdeburg voltak. Egyaránt 7-7 alkalommal tudták elhódítani a trófeát. 

1990-ben Kelet és Nyugat-Németország egyesült és 1991-től megszűnt a keletnémet kupa. Valamennyi csapat a német kupában (DFB-Pokal) szerepel azóta.

A Keletnémet kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása volt, az NDK bajnokság után.

Rendszere

A győztesek 
* 1951-ben és 1953-ban nem került megrendezésre.

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Német labdarúgókupa
 Keletnémet labdarúgó-bajnokság (első osztály)

Külső hivatkozások 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on

Jegyzetek

Nemzeti labdarúgókupák
Németország labdarúgása